A Daughter of the Confederacy – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland
A Daughter of the Confederacy – cortometraggio del 1913 diretto da Sidney Olcott